Reinischkogel heißen:
 Reinischkogel (Lavanttaler Alpen), Berg südlich von Voitsberg in der Weststeiermark
 Reinischkogel (Rottenmanner Tauern), Berg westlich von Rottenmann in der Obersteiermark